Sanry ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Moselle:

Sanry-lès-Vigy
Sanry-sur-Nied